Manduca

Pessoas
Manduca Rodrigues
Gustavo Manduca

Desambiguação